Ла Тигриља има више значења:

 Ла Тигриља (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Тигриља (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику